Cephisus (geslacht), een geslacht van cicaden
Cephissus (mythologie), een Oceanide uit de Griekse mythologie
Attische Cephissus, een rivier in Griekenland
Boeotische Cephisus, een rivier in Griekenland